MVP kan syfta på:

 mVp – en tryckenhet
 MVP – gränsen for att en population av en art ska kunna överleva i vilt tillstånd (engelska: Minimum Viable Population), se Minsta livskraftiga population.
 MVP – akronym för engelskans Most Valuable Player, se Mest värdefulla spelare
 MVP – personer med erkänd expertkunskap inom en eller flera av Microsofts produkter (engelska:Most Valuable Professional)
 MVP (Maple Valley Plastics) – tillverkare av discgolf-discar